Miquette et sa mère (1934), een film van Henri Diamant-Berger
Miquette et sa mère (1950), een film van Henri-Georges Clouzot